Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield () — игра в жанре тактический 3D-шутер, разработанная компанией Red Storm Entertainment и изданная компанией Ubisoft в марте 2003 года. Консольная версия Rainbow Six 3 была разработана для Xbox, PlayStation 2 и Nintendo GameCube. Игра также была портирована на Mac OS X 19 декабря 2003 года.

Геймплей 
Представляет тактический шутер от первого лица с реалистическими свойствами, посвящённый управлению спецподразделением по борьбе с терроризмом и освобождению заложников. Для каждой миссии можно выбрать до восьми бойцов, разбитых на 1-3 отряда (красные, зелёные и золотые), при планировании операции можно задать пути движение отрядов, скорость передвижения и действия (ждать сигнала, взломать дверь, держать направление под прицелом, бросить гранату). Игрок может переключаться на любого персонажа.

Инструктаж 
В разделе инструктажа можно узнать о будущем задании и его целях. Каждый из консультантов освещает одну из сторон вопроса, позволяя получить наиболее полное представление о сложившейся ситуации. Например, руководство даёт общую информацию о предстоящем задании, Джон Кларк делает акцент на тактических моментах, а Кэвин Свини освещает психологическую составляющую. Новости позволяют узнать, каким образом общественность была проинформирована о последнем задании «Радуги». «Радуга» это международный антитеррористический отряд, собранный из лучших ветеранов полицейских спецподразделений различных стран мира, натренированных на пределе человеческих возможностей и вооружённых самым современным оружием. Под руководством Джона Кларка отряд выполняет антитеррористические операции в странах Европы и Латинской Америки, постепенно выходя на след неонацистского заговора по свержению правительства Аргентины.

Отряд 
В этом разделе игроку необходимо выбрать членов отряда из списка оперативников и экипировать их.

Каждый агент имеет свою специальность (штурмовик, разведчик, снайпер, подрывник и электронщик), биографию и навыки. Также во время просмотра подробной информации о бойце можно получить его статистику о проведённых операциях (например, в каком количестве заданий он принимал участие, сколько выстрелов произвёл и каково количество попаданий в цель, сколько террористов убил). Стоит помнить, что по мере выполнения заданий оперативники становятся опытнее, и их навыки повышаются. Это касается даже тех бойцов, которые не участвуют в заданиях.

Солдаты могут быть разбиты на три отряда (красный, зелёный, золотой), каждый из которых может включать до трёх оперативников. Этого вполне достаточно для решения любых тактических задач, представленных в игре. На этапе планирования игрок должен разработать план операции, задав каждой группе пути следования.

Набор оружия существенно расширен по сравнению с предыдущими играми серии. Также появилась возможность использования шумоподавителя, магазина повышенной ёмкости, оптического или теплового прицела. В предыдущих играх серии встречалось оружие, оснащённое шумоподавителем, однако оно было представлено отдельным образцом.

Дополнения 
После выпуска игры вышли 2 официальных дополнения, добавляющие новые задания и оружие: Athena Sword и Iron Wrath.

Рецензии

Примечания 

Компьютерные игры 2003 года
Игры для Windows
Тактические шутеры
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Игры для GameCube
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры для мобильных телефонов
Tom Clancy’s Rainbow Six
Компьютерные игры, разработанные в Италии
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Red Storm Entertainment
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Montreal